Croatian Bol Ladies Open 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2016 z cyklu Croatian Bol Ladies Open rozgrywany w dniach 31 maja–5 czerwca 2016 roku w Bol na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016 w Chorwacji
2016